Верифікація
 Верифікація формальна
 Верифікація — перевірка достовірності сертифікатів про походження товару з України, що здійснюється митними органами.
 Фізична верифікація топології мікросхеми.
 Верифікація підпису
 Верифікація VHDL моделей
 Верифікація програмного забезпечення
 Верифікації принцип

Див. також 
 Валідація